Vauclair

Toponymie
 Bouconville-Vauclair est une commune française
 Vauclair est un village situé sur la commune de Bouconville-Vauclair
 Le réseau de tranchées de Bouconville-Vauclair est un système de défense militaire situé sur la commune éponyme.

Monuments
 le château Vauclair (ou: château Vauclerc) est un château français construit par Henri II d'Angleterre.
 l'abbaye de Vauclair (ou: Vauclerc) est une abbaye française fondée en 1134 par Bernard de Clairvaux.
 La chapelle de Vauclair est une chapelle française située en Auvergne, à proximité du village de Molompize.

Personnalités 
 
 Geoffrey Vauclair (* 1977, Courtemaîche) est un joueur professionnel de hockey sur glace suisse
 Julien Vauclair (* 1979, Delémont) est un joueur professionnel de hockey sur glace suisse
 Tristan Vauclair (* 1985, Delémont) est un joueur professionnel de hockey sur glace suisse

Voir aussi 
 Vauclerc